Il singolare del torneo di tennis Valladolid Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Filip Prpic che ha battuto in finale Wang Yeu-tzuoo 6-2, 7-65.

Teste di serie 

 Iván Navarro (secondo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (finale)
 Assente
 Arvind Parmar (quarti di finale)

 Alex Bogdanović (primo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Alexander Peya (secondo turno)
 Stefan Wauters (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Valladolid Challenger 2005